Regiment 24 oder Regiment Nr. 24 steht für folgende Regimenter (sortiert nach Waffengattung): 

Infanterie:

Kavallerie:
 Leib-Dragoner-Regiment (2. Großherzoglich Hessisches) Nr. 24 der neupreußischen Armee

Artillerie: